Камов може да се отнася за:

 Камов, руска компания за производство на хеликоптери
 Николай Камов, български политик
 Николай Камов, руски инженер